Acer kan syfta på;

 Acer –  ett släkte i familjen kinesträdsväxter, se Lönnsläktet
 Acer Inc. – en datortillverkare.
 Acer (motortillverkare) – motorer till formel 1-stallet Prost Grand Prix 2001
 ACER (EU-byrå) - En EU-byrå för energiregulering.